

TASS ou Tass 
 Tass est la principale agence de presse de Russie.
 En France, TASS ou Tass est l'acronyme des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Tass 
Tass peut désigner , un personnage de l'univers Lancedragon.

 Tass, une commune hongroise du comitat de Bács-Kiskun ;
 Tass, une rivière de la région West Coat en Nouvelle-Zélande.

 Olga Tass-Lemhényi (1929-2020), gymnaste artistique hongroise.